Dieser Artikel behandelt die belgische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1984.

EM-Qualifikation 
Abschlusstabelle Gruppe 1

|}

Spielergebnisse

EM-Endrunde

Kader

Vorrunde (Gruppe 1) 

|}

Belgien startete gut in diese Europameisterschaft. Der Vizeeuropameister gewann das erste Gruppenspiel gegen Jugoslawien mit 2:0 durch Tore von Vandenbergh und Grün, welche schon in der ersten Halbzeit alles klarmachten. Im zweiten Gruppenspiel ging es gegen den Gastgeber Frankreich. Gegen den späteren Europameister setzte es ein Debakel. Die Belgier gingen gegen Les Bleus mit 5:0 unter. Mann des Spiels war Michel Platini, der drei Tore erzielte. Im letzten Gruppenspiel ging es dann um den Einzug in die KO-Phase. Im Spiel gegen Dänemark konnten sich die Belgier bis zur 39. Minute durch Tore von Vercauteren und Ceulemans mit 2:0 absetzen, jedoch drehte Danish Dynamite das Spiel noch um und gewann 3:2. Preben Elkjær Larsen erzielte in der 84. Minute das entscheidende Tor für die Dänen und damit war der Vizeeuropameister der Fußball-Europameisterschaft 1980 ausgeschieden.

Torschützen

Quellen 
 Hardy Grüne: Fußball EM Enzyklopädie. 1960–2008. AGON Sportverlag, Kassel 2004, ISBN 3-89784-241-6. 
 FUWO: Jahrgang 1984, Sportverlag Berlin, 
 Kicker-Sportmagazin: Jahrgang 1984, Olympia-Verlag GmbH, 

Belgien
1984